Ovosoma — подрод травяных листоедов подсемейства хризомелин, семейства листоедов.

Описание 
Чёрные жуки. Эдеагус самцов на вершине загнут крючком. Питаются на растениях семейства подорожниковые. В кариотипе 20 пар хромосом.

Классификация 
В состав подрода включают 10 видов

Распространение 
Представители подрода встречаются в Европе (включая Кавказ, Турцию, Кипр), на Ближнем Востоке, Ираке, Иране, Казахстане и на Алтае.

Примечания

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Ovosoma Motschulsky, 1860

Листоеды травяные